

Населені пункти та їхні частини

 Гута-Шкляна — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Гута-Шкляна — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гута-Шкляна — село в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Гута-Шкляна — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Гута-Шкляна — частина села Піньчице в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства

Примітки